Czerwona księga gatunków zagrożonych – publikowana przez IUCN lista zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, ukazała się po raz pierwszy w 1966 roku.
 Czerwona Księga Marchii Zachodniej – książka ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia